Michael ou Mike Cassidy est un nom pouvant désigner :

Michael Cassidy (1837-1908), marin de la Guerre civile américaine et récipiendaire de la Medal of Honor
Michael Cassidy (né en 1937), homme politique canadien et ancien chef du NPD-Ontario
Michael Cassidy (né en 1983), acteur de film et de télévision américain

Voir aussi
Michael E. Cassidy (né en 1955), homme politique américain de Pennsylvanie
Mike Cassidy, entrepreneur américain et cofondateur de start-ups Internet

Homonymie de personnes